Galletti es un apellido de origen italiano que puede referirse a:

 Alfredo Galletti (1912-1983), escritor y abogado argentino.
 Giovanna Galletti (1916-1992), actriz italiana.
 Luciano Galletti (1980), exfutbolista argentino.
 Pier Luigi Galletti, llamado en el siglo Paolo Filippo, (1722-1790), religioso benedictino y erudito italiano.
 Rubén Horacio Galletti (1952), exjugador de fútbol argentino.